Eisenhart steht für:

 Eisenhart (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eisenhart (Adelsgeschlecht), märkisches Adelsgeschlecht
 Eisenhart, Bauwerk im Wörlitzer Park, siehe Wörlitzer Park #Eisenhart und Pavillons
 (20136) Eisenhart, Asteroid des Hauptgürtels

Eisenhart ist der Familienname folgender Personen: 
 August von Eisenhart (1826–1905), deutscher Jurist und Politiker
 Ernst von Eisenhart-Rothe (1862–1947), deutscher General der Infanterie, Militärschriftsteller
 Friedrich von Eisenhart (Johann Friedrich von Eisenhart; 1769–1839), deutscher Generalmajor
 Georg von Eisenhart-Rothe (1849–1942), deutscher Politiker
 Gustav von Eisenhart-Rothe (1855–1936), königlich preußischer Beamter und zuletzt Landrat in Köslin
 Hans von Eisenhart-Rothe (1862–1942), deutscher Verwaltungsjurist, Oberpräsident der Provinz Posen
 Hugo Alexander Eisenhart (1811–1893), deutscher Rechtswissenschaftler

 Luise von Eisenhart, Ehename von Luise von Kobell (1827–1901), deutsche Schriftstellerin
 Luther P. Eisenhart (1876–1965), US-amerikanischer Mathematiker
 Paul von Eisenhart-Rothe (1857–1923), preußischer Provinzialbeamter und Landwirtschaftsminister 
 Titanilla Eisenhart (* 1961), österreichische Malerin

Siehe auch:
 Eisenhardt